Влади́мир Беспа́лов:
 Беспалов, Владимир Александрович (род. 1958) — российский управленец, ректор МИЭТ.
 Беспалов, Владимир Юрьевич (род. 1988) — латвийский футболист, защитник.